Cacheu (stad), stad in Guinee-Bissau
 Cacheu (regio), regio in Guinee-Bissau
 Cacheu (rivier), een rivier